Карл Виттлингер (; , Карлсруэ, Германия — , Иберлинген, Германия) — немецкий  драматург и телесценарист.

Биография 
Родился 17 мая в 1922 году в Карлсруэ в семье плотника. После окончания средней школы, был призван на военную службу. Служил в Африке, где был ранен, и пленён французами. После войны изучал немецкую и английскую литературу Фрейбурге.

С 1950 по 1952 Виттлингер работает драматургом и помощником режиссёра в городском театре Фрайбурга. С 1953 года стал свободным писателем. После успешных постановок, с 1968 - художественный советник городского театра Констанца . С 1970 по 1982 год жил в Берлине . Затем он вернулся в свой родной регион Баден-Вюртемберг и жил в коммуне Хорбен во Фрайбурге. Умер 22 ноября 1994 года.

Работы 
 Junge Liebe auf Besuch. Lustspiel. Bloch, Berlin 1954
 Der Himmel der Besiegten. Komödie. Bloch, Berlin 1954
 Kennen Sie die Milchstraße?. Novelle und TV-Film. 1955
 Lazarus. Schauspiel. Chronos, Hamburg 1958
 Kinder des Schattens. Komödie. Bloch, Berlin 1958 (als Fernsehspiel 1969)
 Seelenwanderung. TV-Film 1962. Parabel 1963
 Zum Frühstück zwei Männer. Komödie. Bloch, Berlin 1963
 Die Totenwache. Nach einer Erzählung von Ambrose Bierce. Diogenes, Zürich 1964
 Nachruf auf Egon Müller. TV-Film. 1965
 Corinne und der Seebär. TV-Film. 1966
 Zwei rechts, zwei links. Lustspiel in 2 Akten. Bloch, Berlin 1966
 Blut floss auf Blendings Castle. TV-Film. 1967
 Der Test. Komödie. Bloch, Berlin 1968
 Kinder des Schattens. TV-Film. 1968
 Kirschen für Rom. TV-Film. 1968
 Warum ist es am Rhein so schön? Satire. Bloch, Berlin 1970
 Krebsstation. TV-Film. 1970
 Scheibenschießen. TV-Film. 1970
 Die Fliege und der Frosch. TV-Film. 1971
 Narrenspiegel. TV-Film. 1971
 Das Geheimnis der alten Mamsell. TV-Film. 1972
 Frohe Ostern. TV-Film. 1972
 Scheibenschießen. TV-Film. 1973
 Die Buchholzens. TV-Serie. 7 Folgen. 1974
 Telerop 2009 - Es ist noch was zu retten. TV-Serie. 13 Folgen. 1974
 Im Hause des Kommerzienrates. TV-Film. 1975
 Ein Badeunfall. TV-Film. 1976
 Das Fräulein von Scuderi. TV-Film. 1976
 Tandem. TV-Film. Episode der Serie `Geburtstage´. 1976
 Erben ist menschlich. TV-Film. 1977
 Urlaubsreif. TV-Krimi. Episode der Serie `Der Anwalt´. 1977
 Kuhhandel. TV-Krimi. Episode der Serie `Der Anwalt´. 1977
 Kante. TV-Film. 1977
 Noch einmal Adam und Eva. TV-Film. Episode aus `Geschichten aus der Zukunft´. 1978
 Geburt eines Waisenkindes. TV-Film. Episode aus `Geschichten aus der Zukunft´. 1978
 Ein Mann will nach oben. TV-Serie. 13 Folgen. 1978
 PS - Geschichten ums Auto. TV-Serie. 4 Folgen. 1979
 Hatschi!. TV-Fernsehspiel. 1979
 Der Mix. TV-Film. Episode aus `Geschichten aus der Zukunft´. 1979
 Nach menschlichem Ermessen. TV-Film. Episode aus `Geschichten aus der Zukunft´. 1979
 Geliebte Knechtschaft. TV-Film. Episode aus `Geschichten aus der Zukunft´. 1980
 Kreuzfahrten eines Globetrotters. TV-Serie. 1980
 Überfall in Glasgow. TV-Film. 1981
 Der Fall Maurizius. TV-Krimi-Serie, 5 Folgen. 1981
 Zum Frühstück zwei Männer. TV-Film. 1981
 Die zweite Frau. TV-Film. 1983
 Die schöne Wilhelmine. TV-Serie, 4 Folgen. 1984
 Matt in dreizehn Zügen. TV-Serie, 13 Folgen. 1984
 Do You Know the Milkyway?. TV-Film, überarbeitet und übersetzt nach dem Buch von 1955. 1985
 Der Hund im Computer. TV-Komödie. 1985
 Alte Gauner. TV-Serie, 8 Folgen. 1985
 Falsche Töne. TV-Krimi der Serie "Stahlkammer Zürich". 1987
 Wunschpartner. TV-Serie. 1987
 Der Düvelsblitz. TV-Film. 1989
 Pension Sonnenschein. TV-Film. 1992
 Herzklabastern. TV-Film. 1995